Sophienwalde ist der Name folgender Orte:

in Polen:
 Sophienwalde im Landkreis Berent, Pommern, früherer Name von Dziemiany, Ort in der Woiwodschaft Pommern
 Sophienwalde im Landkreis Crossen (Oder), Brandenburg, früherer Name von Rogi (Lubniewice), Ort in der Woiwodschaft Lebus
 Sophienwalde im Landkreis Rosenberg, Danzig-Westpreußen, früherer Name von Zofiówka (Susz), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Forstgutsbezirk Sophienwalde, Gutsbezirk im Kreis Kolberg-Körlin, Provinz Pommern

in Russland:
 Sophienwalde im Landkreis Gerdauen, Ostpreußen, früherer Name von Makeewka (Schelesnodoroschny), Ort in der Oblast Kaliningrad